Натуральне число 729
 729 рік до нашої ери
 729 рік нашої ери